Gli abitanti di Comiso, comune italiano in provincia di Ragusa
Comișani, comune della Romania nel distretto di Dâmbovița